Kosakow steht für:

 den deutschen Namen des Kozákov, die höchste Erhebung des Český ráj (Böhmisches Paradies), Tschechien

Kasakow bzw. Kosakowa ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Michailowitsch Kosakow (1934–2011), russischer Schauspieler und Regisseur
 Olha Ihorewna Kosakowa (* 1951), sowjetische Volleyballspielerin

Siehe auch:

 Korsakow
 Korsakowa